Il cognome Hillebrand si può riferire a:
Joseph Hillebrand, filosofo padre di Karl
Karl Hillebrand, storico e studioso tedesco
William Hillebrand, medico e botanico tedesco che operò nelle Hawaii
William Francis Hillebrand, figlio di William; chimico statunitense